Slag bij Placentia (194 v.Chr.), een veldslag in 194 voor Christus
 Slag bij Placentia (271), een veldslag in 271
 Slag bij Placentia (456), een veldslag in 456